Сан Габријел Мистепек има више значења:

 Општина Сан Габријел Мистепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Габријел Мистепек (Сан Габријел Мистепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику